Caroline De Roose – ex cestista belga
 Leigh Richmond Roose – calciatore gallese, portiere
 Richard Roose – cuoco inglese giustiziato per tentato avvelenamento del vescovo John Fisher